SLC6A16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 736 амінокислот, а молекулярна маса — 82 200.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки